Snappy steht für:

 Snappy (Datenkompressionssoftware), eine Programmbibliothek zur Datenkompression
 Snappy (Paketverwaltung), ein Paketformat für Linux-Anwendungen